Голубо́й патру́ль:
 Голубой патруль — молодёжное общественное движение в СССР, ставившее своей целью охрану водоёмов и рыбных ресурсов.
 «Голубой патруль» — советский фильм 1974 года.